Hyacinthe este un prenume, în general masculin.  Forma Hyacinth poate fi feminină sau masculină.

Oameni având acest prenume 
 Hyacinthe Rigaud, pictor baroc francez;
 Hyacinthe-Louis de Quélen, fost arhiepiscop de Paris;
 Hyacinthe Klosé, clarinetist francez;
 Hyacinthe Sigismond Gerdil, teolog și cardinal italian;
 Hyacinthe Thiandoum, fost arhiepiscop de Dakar, capitala Senegalului;
 Hyacinthe Jadin, compozitor francez al anilor 1700;
 Hyacinthe Francois Joseph Despinoy, general francez al războaielor Revoluției franceze;
 Hyacinthe de Bougainville, ofițer naval francez;
 Hyacinthe Collin de Vermont, pictor francez;
 Hyacinthe Gaëtan de Lannion, politician francez din secolul al XVIII-lea;
 Hyacinthe de Valroger, preot Romano-catolic francez;
 Hyacinthe Aube, amiral francez;
 Hyacinthe Loyson, preot Romano-catolic francez controversat;

Variante lingvistice 
 în germană și engleză: Hyacinth
 în italiană: Giacinto, Giacinta
 în spaniolă și portugheză: Jacinto, Jacinta
 în catalană: Jacint, Jacinta
 în poloneză: Jacek, Jacenty
 în maghiară: Jácint

În ficțiune 
 Hyacinthe, personaj ficțional character din seria de romane  Kushiel's Legacy ale autoarei Jacqueline Carey.

Alte articole 
 Hyacinthe (dezambiguizare)
 Hyacinth (prenume)

Prenume masculine
Nume